Линёвский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Линёвский сельсовет — в Смоленском районе Алтайского края.
 Линёвский сельсовет — в Соль-Илецком районе Оренбургской области.